Numbers har flere betydninger:

 Numb3rs – en tv-serie
 Numbers (Lost) – et afsnit af tv-serien Lost